

Communes française 
 Malicorne-sur-Sarthe est une commune française de la Sarthe
 Malicorne est une commune française de l'Allier
 Malicorne est une ancienne commune française de l'Yonne, intégrée à la commune nouvelle Charny Orée de Puisaye

Lieux-dits français 

 Malicorne, 03430 Tortezais, Allier, Auvergne (château) 
 Malicorne, 23350 Nouziers, Creuse, Nouvelle-Aquitaine 
 Malicorne, 36190 Gargilesse-Dampierre, Indre, Centre-Val de Loire  
 Malicorne, 37310 Dolus-le-Sec, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire 
 Malicorne, 44170 Vay, Loire-Atlantique, Pays de la Loire 
 Malicorne, 50400 Saint-Planchers, Manche, Normandie

Militaire 
 Jean de Chource de Malicorne, gouverneur du Poitou de 1585 à 1603

Culture

Musique 
 Malicorne, groupe de musique folk français (formé en 1973).
 Malicorne (ou Malicorne 1), premier album du groupe (paru en 1974) 
 Malicorne (ou Malicorne 2), deuxième album du groupe (paru en 1975) 
 Malicorne (ou Malicorne 4), quatrième album du groupe (paru en 1977)

Fiction et essai 

 Malicorne, personnage du roman Le Vicomte de Bragelonne d'Alexandre Dumas (1847-1850).
 La famille Malicorne à la montagne, récit en 8 pages (dont la première en couleurs) illustrées par Maurice Cuvillier publié (vers 1933) dans le n°202 du magazine Guignol.
 Malicorne, personnage de la nouvelle L'Huissier publiée dans le recueil de nouvelles Le Passe-muraille (1943) de Marcel Aymé.
 Malicorne, Réflexions d'un observateur de la nature (1991), essai d'Hubert Reeves sur les rapports entre science et culture écrit dans le village de Malicorne en Bourgogne où l'auteur a élu domicile.
 La Malicorne (2009), roman de Philippe Puigserver (208 pages, broché, Éditions du Pierregord).
 Malicorne (2011), bande dessinée de Jérôme Legris et Thimothée Montaigne où le personnage de Malicorne est un ancien gradé de l’Armée napoléonienne devenu d'abord tueur à gages éliminant les personnes dérangeantes politiquement ou socialement pour le compte du préfet de police puis duelliste professionnel.

Théâtre 
 Malicorne et le Sortilège de Noël, une création de la compagnie A Tout Va ! présentée comme « une commedia dell'Arte pour Noël, pour ravir les petits et la famille : un méli mélo de situations rocambolesques, de rebondissements inattendus et de magie de Noël [faits de] rires, chants, combat, accordéon, bruitages en live, acrobaties, courses poursuites, filtres d’amours et sortilèges ». Où il est question d'affronter le possible déclenchemen de l'effroyable malédiction lancée il y a bien longtemps par la sorcière Malicorne. (Jeune public, durée : 45 min., mise en scène : Stéphan Debruyne, 5 comédiens + 1 accordéoniste)

Horticulture 
 Rosier Malicorne : rosier créé par Georges Delbard.

Références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France